Волшебство — многозначный термин.

 Волшебство — занятие магией как ремеслом.
 Волшебство — чудеса, совершаемые волшебниками в сказках и фэнтази.
 «Волшебство» — студийный альбом украинской группы Flëur, вышедший в 2003 году.